Il dottor Antonio, romanzo del 1855 di Giovanni Ruffini

Adattamenti cinematografici e televisivi
 Il dottor Antonio, film muto del 1910 con Maria Caserini (accreditata come Maria Gasperini)
 Il dottor Antonio, film muto del 1914 diretto da Eleuterio Rodolfi
Il dottor Antonio, film del 1937  diretto da Enrico Guazzoni
Il dottor Antonio, sceneggiato televisivo RAI del 1954 adattato e diretto da Alberto Casella